Lakeview (Alabama)
Lakeview (Arkansas)
Lakeview (Califórnia)
Lakeview (Geórgia)
Lakeview (Michigan)
Lakeview (Montana)
Lakeview (Ohio)
Lakeview (Oregon)
Lakeview (Texas)
Lakeview (Washington)
Lakeview Estates

Ou ainda:
Lake View

Desambiguações de topônimos